King Henry IV verwijst naar twee historische stukken van William Shakespeare:
 The First Part of King Henry the Fourth
 The Second Part of King Henry the Fourth